Кубок Роберто Чери ( или ) — международный футбольный турнир между сборными Бразилии и Аргентины, единственный розыгрыш которого состоялся 1 июня 1919 года. Турнир был посвящён памяти уругвайского голкипера Роберто Чери, умершего за два дня до этого после травмы, полученной во время матча. Бразильцы вышли на поле в форме клуба «Пеньяроль», а аргентинцы в форме сборной Уругвая — двух команд, в которых играл Чери. Сами игроки сборной Уругвая были слишком расстроены, чтобы играть в этой встрече. Матч завершился ничьей 3:3, а кубок был отдан на хранение клубу «Пеньяроль».

Игра

Примечания

Ссылки 
 Copa Roberto Chery

Не существующие ныне международные футбольные турниры
Соревнования национальных сборных по футболу
Футбольные соревнования в Аргентине
Футбольные соревнования в Бразилии